В парному розряді жіночого тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Марія Венто-Кабчі і Анжелік Віджайя виграли титул, у фіналі перемігши пару Емілі Луа і Ніколь Пратт 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Марія Венто-Кабчі /  Анжелік Віджайя (чемпіонки)
 Емілі Луа /  Ніколь Пратт (фінал)

 Еммануель Гальярді /  Барбара Шетт (1-ше коло)
 Єлена Докич /  Ешлі Гарклроуд (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic